Schachbundesliga 2010/11 steht für:

 Schachbundesliga 2010/11, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2010/11 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2010/11 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2010/11 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga